Джуманджі (1995) — американський фентезійний пригодницький фільм
 Джуманджі (2017) — американський пригодницький фільм, продовження фільму 1995 року

Фентезійні спортивні фільми